Levant kan syfta på:

Levant – vind vid västra Medelhavet, se Levant (vind)
 Île du Levant – en ö utanför den franska medelhavskusten
 Oscar Levant (1906–1972), en amerikansk pianist och filmskådespelare
 Levanten – en region vid östra Medelhavet